Андрей Анатольевич Королёв  — российский общественный и спортивный деятель. Президент Всемирной федерации фудокан каратэ-до, обладатель 5-го дана Фудокан каратэ-до.

Биография 
Родился 15 декабря 1971 в городе Куйбышев (Самара).

Образование высшее, окончил Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации юриста, диплом ВСВ 1230978 от 01 июля 2005 года.

С 1 сентября 2017 года по 25 января 2018 года — прошел профессиональную переподготовку в Самарском государственном экономическом университете в Центре делового образования по программе «Экономическая безопасность», на тему «Влияние внутренних и внешних факторов на экономическую безопасность предприятия», (диплом № 180000196477 от 1 февраля 2018 года).

Имеет ученую степень Кандидат экономических наук, решением диссертационного совета Государственного университета управления от 14 октября 2009 г., № 12.

Королев А. А. с 2006 по 2016 год являлся президентом общественной организации «Федерация бокса Самарской области». В 2016 году на отчетно-перевыборной конференции, единогласным решением был избран Почётным президентом «Федерации бокса Самарской области».

С 2012 года по настоящее время председатель Общественного совета ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России.

С 2016 по 2021 год на общественных началах является помощником депутата Государственной Думы Николая Антошкина.

2 ноября 2017 года избран на должность президента Всемирной федерации фудокан каратэ-до на пятилетний срок

25 февраля 2020 года, единогласным решением избран Председателем общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Министерстве спорта Самарской области.

Награды и звания 
 Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта РФ» — Приказ № 46 НГ от 20 апреля 2010 г.
 Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области» — Постановление № 105 от 24 апреля 2015 г.
 5-й дан традиционного Фудокан Каратэ-До- диплом № 1360/16, 2.04.2016
 награждён почётным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», протокол № 119 от 22 апреля 2016 г.
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ» — Приказ № 84 НГ от 28 июня 2016 г.
 Серебряная медаль «За вклад в развитие Уголовно-Исполнительной системы России» — Приказ № 162 от 26.02.2018
 Памятный знак «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре» — распоряжение Губернатора Самарской области № 291-р от 15.06.2018
 Почётный знак Губернатора Самарской области «За служение людям»  —  постановление № 26 от 15.02.2022

Общественная деятельность 
При непосредственном участии Королева в январе 1993 года была создана Федерация бокса Самарской области. С 1998 по 2006 год он назначен на должность вице-президента Федерации, а с 2006 по 2016 год он избран президентом Общественной организации «Федерации бокса Самарской области». На отчетно-перевыборной конференции в 2016 году, был избран Почётным президентом Федерации бокса Самарской области.

В 2012 году был избран председателем общественного совета ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России.

В 2016 году избран заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии по Самарской области по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания, от Общественной палаты РФ по Самарской области 4-го созыва.

Примечания 

Кандидаты экономических наук
Спортивные функционеры России
Каратисты России